Wendy Lian Williams – tuffatrice statunitense
 Wendy Williams – conduttrice televisiva statunitense
 Wendy Williams – attrice pornografica statunitense
 Wendy O. Williams – cantante statunitense
 Wendy S. Williams – produttrice cinematografica statunitense